Conophymacris är ett släkte av insekter. Conophymacris ingår i familjen Dericorythidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Conophymacris